SKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suki (Papua Nuova Guinea)